Nom grec de sis reis d'Ibèria del Caucas (Pharsman) i un rei escita:
 Pharsman I, 50-55
 Pharsman II Kveni (el Benfactor), 116-142 
 Pharsman III, 145-185
 Pharsman IV, 406-409 
 Pharsman V, 528-542
 Pharsman VI, 542-547 
 Farasmanes (rei), rei escita